Красногоры — название населённых пунктов:

Россия 
 Красногоры — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Красногоры — деревня в Шабалинском районе Кировской области.